Begaj ist der Familienname folgender Personen:

 Bajram Begaj (* 1967), albanischer Generalmajor, Oberbefehlshaber der Albanischen Streitkräfte
 Romela Begaj (* 1986), albanische Gewichtheberin